Luther-udvar (Budapest)
 Luther-udvar (Miskolc)